Тетрагидроксид-карбонат триникеля — неорганическое соединение,
кристаллогидрат осно́вной соли никеля и угольной кислоты
с формулой Ni(OH)CO•4HO,
изумрудно-зелёные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал заратит — Ni(OH)CO•4HO с примесями магния .

 Реакция карбоната натрия и сульфата никеля:

Физические свойства 
Тетрагидроксид-карбонат триникеля образует изумрудно-зелёные кристаллы
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 0,615 нм, Z = 1.

Не растворяется в воде.

При 100-130°С теряет воду, а при 260-400°С полностью разлагается.

Применение 
 Для очистки электролита при рафинировании никеля.
 Для получения солей никеля и никельсодержащих катализаторов.
 Пигмент для керамики и стекла.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения никеля
никеля
никеля